Skarverennet is een langlaufwedstrijd in Noorwegen, georganiseerd door de club Geilo IL. De wedstrijd begint in Finse en gaat via Hallingskarvet naar Ustaoset. De lengte van de wedstrijd is 37/38 km. Er is een alternatieve route van Haugastøl naar Ustaoset, van 25 km. De wedstrijd vindt jaarlijks eind april plaats. De eerste editie vond plaats in 1974. Vanaf 1987 wordt de skimarathon gehouden in de vrije stijl. Daarvoor werd de klassieke stijl gehanteerd.

Deelname 
Er geldt een deelnamelimiet van 14.000 langlaufers, vanwege veiligheidsredenen. Aan de wedstrijd doen professionele langlaufers en biatleten mee, evenals recreatieve langlaufers. De gemiddelde finishtijd is 4-5 uur. De professionals finishen tussen de 1,5 en 2 uur.

Erelijst

Mannen

Vrouwen

Externe links 
 Resultaten
 Officiële website

Langlaufwedstrijd
Sportevenement in Noorwegen
Sport in Vestland
Sport in Viken